Филипп Халсман (, , 2 мая 1906, Рига — 25 июня 1979, Нью-Йорк) — фотограф середины XX века, родоначальник сюрреализма в фотографии. Серия фотографий Филипп Халсман «Прыжок» стала классикой фотоискусства. В эту серию вошло более 200 портретов известных людей, совершающих прыжок.

Биография 
Филипп Халсман родился в еврейской семье в Риге. Его отец Мордух Халсман был стоматологом, а мать Ита Гринтух — учительницей. В возрасте 15 лет Филипп сделал свои первые фотоснимки. Халсман получил образование в Германии в университете Дрездена, где он изучал электротехнику. В сентябре 1928 произошел трагический случай, когда во время прогулки с Филлипом в Австрийских Альпах его отец Мордух упал с большой высоты и погиб. Свидетелей происшествия не было, и Филипп был осужден на 10 лет за отцеубийство. Случай приобрел мировую огласку и в защиту Филлипа выступили многие знаменитости, среди них Альберт Эйнштейн и Томас Манн.

В результате после двух лет тюрьмы Филипп был освобожден на условиях, что он навсегда покинет Австрию. Так он оказался в Париже, где скоро приобрел известность как фотограф, публикуя свои работы в журналах «Vogue», «Vu» и «Voilà». К этому периоду относятся его портреты Андре Мальро, Поля Валери, Жана Пенлеве, Марка Шагала, Андре Жида, Жана Жироду и Ле Корбюзье.

С началом Второй мировой войны спасаясь от нацистов осенью 1940 года Филипп Халсман переезжает в Нью-Йорк, где в 1941 году он знакомится с Сальвадором Дали. Филипп Халсман поддерживал творческие и дружеские отношения с Дали в течение 30 лет. К этому периоду относится его знаменитые фотографии «Мэрилин в образе Мао» (1952) и «Dali Atomicus».

В 1945 году Филипп Халсман был избран первым президентом только что созданного Американского общества журнальных фотографов.
В американский период жизни, когда он был штатным фотографом журнала «Life», Филипп Халсман создал фотопортреты Альберта Эйнштейна, Сальвадора Дали, французского комика Фернанделя, Бриджит Бардо, Анри Матисса, Анны Маньяни, Софи Лорен, Мэрилин Монро, Уинстона Черчилля и Джона Кеннеди.

В 1954 году Халсман и Сальвадор Дали выпустили сборник «Усы Дали». Ещё один перформанс который нельзя обойти стороной, стал сюрреалистический фотопортрет Дали рядом с импровизированным черепом. Уникальность черепа заключается в том, что он состоял из семи обнажённых женщин. Халсман несколько часов выстраивал моделей по эскизу Сальвадора. С Дали Халсман работал более тридцати лет над различными проектами, выражая в фотографиях идеи художника.

В 1959 году Халсман опубликовал успешную серию снимков под названием «Прыгающие картинки». В этой серии были представлены разные выдающиеся личности совершающие прыжки перед камерой автора.

Факт 
 2 мая 2011 года в Риге на улице Скарню, на боковой стене «Музея декоративного искусства и дизайна» был установлен памятник Филиппу Халсману работы скульптора Григория Потоцкого, до этого несколько лет находившийся в фойе городской ратуши.
 Фильм

Примечания

Ссылки 
 1948 год, Нью-Йорк, Сальвадор Дали с кошками — история создания.
 Сюрреализм в фотографии: Филипп Халсман и Сальвадор Дали
 Русский перевод книги Филиппа Халсмана: «Француз» (фотоинтервью)
 Гений портретной фотографии Филипп Халсман (82 фото)

Иммигрировавшие в США из Латвии
Фотографы-портретисты
Фотографы-сюрреалисты
Фотографы Magnum Photos